Juan de Borja (1446–1503) – hiszpański kardynał, wicekanclerz Kościoła Rzymskiego
 Juan de Borja (1470–1500) – hiszpański kardynał, arcybiskup Kapui